

Sport 
 Brisbane Broncos – squadra di rugby a 13 australiana
 Denver Broncos – squadra di football americano statunitense